São Luiz Esporte Clube (conhecido apenas por São Luiz de Campinas e cujo acrônimo é SLEC) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Goiânia (GO). O clube foi fundado em 1955. A equipe disputou o Campeonato Goiano da 1ª Divisão em três oportunidades: 1955, 1956 e 1957.

Participações 
Na sua estreia, em 1955, o São Luiz terminou na 5ª colocação. No ano de 1956, a campanha foi ruim terminando na décima e última posição. Em 1958, na sua última participação, o time voltou a decepcionar e ficou em 8º lugar (num total de nove clubes).

Contando as três temporadas, o São Luiz realizou um total de 48 jogos, somando 22 pontos ganhos; com sete vitórias, oito empates e 33 derrotas; marcando 71 gols; sofrendo 169; saldo negativo de 98.

Fusão 
Em 1958, as dificuldades financeiras obrigaram o São Luiz a tentar fazer uma fusão com o São Paulo, a fim de criar o Santos Futebol Clube. Entretanto, o projeto não decolou e o clube acabou desaparecendo.

Ligações externas 
Página do São Luiz no Futebol de Goyaz (o nome do time está como São Luís de Campinas)

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1955